Das Straßenrennen der Männer bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta fand am 31. Juli 1996 statt.

Zum ersten Mal waren auch die Top-Profis zugelassen, was dazuführte, dass die Distanz der Strecke verlängert wurde. Jede Nation durfte bis zu fünf Athleten stellen, wodurch innerhalb der Nation mehr zusammengearbeitet wurde. Insgesamt gingen 183 Athleten aus 57 Ländern an den Start, von denen 116 das Rennen beendeten. Ursprünglich wollten auch zwei Fahrer aus Eritrea, das 1993 seine Unabhängigkeit von Äthiopien erlangt hatte, teilnehmen, das IOC ließ dies jedoch nicht zu da Eritrea nicht mindestens fünf nationale Sportverbände vorweisen konnte.

Den Schlusssprint um Gold gewann der Schweizer Pascal Richard gegen Rolf Sørensen aus Dänemark. Bronze gewann Maximilian Sciandri aus Großbritannien.

Ergebnisse

Weblinks 

 Ergebnisse

Strassenrennen Manner
Straßenradrennen in den Vereinigten Staaten